Ви́длица (, ) — село в Олонецком национальном районе Республики Карелия, административный центр Видлицкого сельского поселения.

Общие сведения 
Село расположено на берегу реки Видлица у впадения в неё реки Новзема, в 40 км к северо-западу от Олонца.

Предположительно, село получило своё название от слова «viide» ливвиковского диалекта карельского языка, что означает «низи́на».

История 
Историческим предшественником села был Видлицкий погост, известный с XVII века как пограничный оборонительный рубеж от нападения шведов.

В Российской империи Видлица входила в состав Олонецкой губернии (Олонецкая Карелия). Границы Олонецкой Карелии проходили по северо-западной линии от села Салми до озера и одноимённого села Тулмозеро, по северо-восточной линии через Ведлозеро до Коткозера, по юго-западной линии через Олонец и Рыпушкалицы, по юго-западной линии вдоль Ладожского озера до Салми. На этой территории была создана Видлицкая волость, в которую входили крупные сёла: Видлица, Тулокса, Большие Горы, Погранкондуши, Кукшегоры, Тигвера, Кинелахта, Путилица.

В 1896—1897 годах Общество «Путиловских заводов» построило в Видлице, по проекту инженера В. Н. Липина, крупный Видлицкий чугунолитейный завод. Горная руда доставлялась с Валимякского рудника, расположенного вблизи Сортавалы. Численность постоянных работников завода составляла 400 человек, годовой объём производства чугуна составлял более 6,5 тыс. тонн. В 1909 году предприятие было закрыто ввиду убыточности, постройки завода не сохранились.

22 апреля 1919 года, в ходе советско-финской войны, село было оккупировано «Олонецкой добровольческой армией». Оборону села возглавил рабочий-коммунист Розенштейн (его именем названа Улица Розенштейна в Санкт-Петербурге). Видлица была освобождена в результате Видлицкой операции РККА 27 июня 1919 года.

В 1927 году был образован Видлицкий район в составе Автономной Карельской ССР в результате объединения Видлицкой, Тулмозерской и Ведлозерской волостей. Территория района составила 2779 км²., на территории Видлицкого района в 1927 году проживало 11 715 человек, при этом 11 373 (то есть 97,1 %) составляли карелы. В составе района было 189 поселений, крупнейшими из которых были Видлица (около 200 домов), Тулокса (90 домов), Большие Горы, Тулмозеро и Ведлозеро. В пограничном селе Погранкондуши находился пункт пограничного и таможенного контроля (советско-финская государственная граница до 1940 года).

В 1930 годах Видлицкий район был разделён, большая его часть вошла в состав новообразованного Олонецкого района в составе Автономной Карельской ССР (позже Карело-Финской ССР, с 1956 года — Карельской АССР). Северные части бывшего Видлицкого района (Тулмозеро и Ведлозеро) вошли в состав также новообразованного Пряжинского района, а Погранкондуши в состав Питкярантского района.

В 1941—1944 годах Видлица находилась в эпицентре Советско-финской войны (1941—1944). В течение этих лет Видлица находилась под финской оккупацией. В Видлице располагался концентрационный лагерь. Освобождена советскими войсками в июне 1944 года в ходе Тулоксинской десантной операции.

Население

Инфраструктура 
В Видлице расположены амбулатория, средняя школа, детский сад, аптека, почта, гостиница, дом-интернат для престарелых и инвалидов. Село является привлекательным местом для туристов.

Видлицкая сельская библиотека была открыта 1 декабря 1907 года как Видлицкая общественная библиотека.

Экономика

Промышленность 
Основу экономики села составляет животноводство, овощеводство и рыбоводство.

В Видлице расположены мясокомбинат, лесничество.

Торговля 
В селе представлены такие крупные сети, как «Магнит». Есть пункт выдачи интернет-магазина «Ozon».

Транспорт

Автомобильное сообщение 
Автомобильная трасса  Олонец — Питкяранта проходит через центр села. Расстояние до Олонца (райцентр) — 45 км, до Петрозаводска — 195 км, до Санкт-Петербурга — 310 км. Через Видлицу ходят междугородние автобусы: «С-Петербург — Питкяранта» и «Петрозаводск — Олонец — Питкяранта — Сортавала».

Железная дорога 
В селе расположена железнодорожная станция Видлица на линии «Лодейное Поле — Янисъярви» (единственная ж.-д. линия в России, на которой до сих пор действует семафорно-жезловая система).

Достопримечательности 
В селе находятся памятники истории и культуры:
 Братская могила советских воинов и партизан, погибших в годы Гражданской войны
 Братская могила, в которой захоронены 1350 воинов 7-й армии Карельского фронта, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. В 1974 году на могиле был установлен памятник — стела из чёрного габбро-диабаза.
 Могила Екатерины Григорьевны Гавриловой (1889—1968) — известной исполнительницы карельского обрядного фольклора
 Памятное место, где в апреле 1919 года отряд местных коммунистов и советского актива под командованием М. Е. Розенштейна вёл оборонительные бои против белофинских интервентов
 Памятник героям-участникам Видлицкого десанта 1919 года — морякам Онежской военной флотилии и красноармейцам, статуя воина-матроса (открыт 7 ноября 1961 года, скульптор Л. Калинин).

В Видлице сохранились строения карельского деревянного зодчества.

В 2007 году, на средства уроженца села санкт-петербургского предпринимателя В. Е. Евдокимова, построен каменный православный храм Георгия Победоносца. Действует лютеранский приход.

Известные уроженцы 
 Гудков, Леонид Сергеевич (1898—1978) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Микшиев, Пётр Григорьевич — заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации.
 Степанов, Виктор Николаевич — руководитель Республики Карелия (1989—1998).
 Степанов, Владимир Николаевич — Заслуженный работник народного хозяйства Республики Карелия.

Улицы 

 ул. Десанта
 ул. Каппинская
 ул. Набережная
 ул. Новая
 ул. Речная
 ул. Розенштейна
 ул. Советская
 ул. Сосновая
 ул. Школьная
 ул. Лесная

Примечания

Галерея

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А — Й. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. — 400 с.: ил., карт. — С. 210 ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1)

Ссылки 
 
 
 
 
 

Населённые пункты Олонецкого района
Концентрационные лагеря Финляндии